1-528КП — советская серия типовых жилых домов, в которую входят:
 1-528КНП-21, -22, -23 
 1-528КП-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -10 
 1-528КП-11, -12, -13, -16
 1-528КП-31  
 1-528КП-40 
 1-528КП-41, -42, -43 
 1-528КП-80 
 1-528КП-81 
 1-528КП-82 
 1-528КП-84